Wichernhaus steht für:

 Wichernhaus (Altdorf), sonderpädagogisches Förderzentrum in Altdorf bei Nürnberg, Bayern
 Wichernhaus (Cottbus), denkmalgeschütztes Gebäudeensemble in Cottbus, Brandenburg